Maghy Zoltán (1903–1999) festőművész
Maghy Zoltán (1907–1930) költő